Oni kan syfta på följande:
 Oni, en sorts demoner i japansk mytologi
 Oni (stad), en stad i Georgien
 Oni (distrikt), ett distrikt i Georgien
 Oni (spel), ett datorspel
 Desa Oni, en administrativ by i Indonesien